Whitley County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Whitley County (Indiana)
Whitley County (Kentucky)